Лятошинский — фамилия. Носители:

 Лятошинский, Борис Николаевич (1894 [1895] — 1968) — советский украинский композитор, дирижёр и педагог, народный артист Украинской ССР (1968), лауреат двух Сталинских премий (1946, 1952).
 Лятошинский, Николай Леонтьевич (1861—1920) — российский преподаватель, действительный статский советник, отец Бориса Лятошинского.
 Латошинский, Ян (Латош) (, иногда также  или ; ок. 1539—до 1608) — польский и украинский учёный, астроном, астролог, математик. Доктор медицины.